Comitatul Gibson sau Gibson County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Gibson County, Indiana
 Gibson County, Tennessee